Az ILS rövidítés lehetséges feloldásai:

 Izraeli új sékel, nemzetközi valuta kód: ILS
 Insrument Landing System, magyarul: Műszeres leszállító rendszer
 Az International Launch Services rövidítése